

512001–512100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 512001 || || 12 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 512002 || || 24 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 512003 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 512004 || || 29 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 512005 || || 26 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 512006 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 512007 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 512008 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 512009 || || 14 de febrer de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 512010 || || 25 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 512011 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 512012 || || 27 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 512013 || || 13 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 512014 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 512015 || || 25 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 512016 || || 9 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 512017 || || 13 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 512018 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 512019 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 512020 || || 15 d'abril de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 512021 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 512022 || || 24 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 512023 || || 10 d'abril de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 512024 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#fefefe
| 512025 || || 15 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 512026 || || 20 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 512027 || || 25 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 512028 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 512029 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 512030 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 512031 || || 29 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 512032 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 512033 || || 13 de juny de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 512034 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 512035 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 512036 || || 27 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 512037 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 512038 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 512039 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 512040 || || 27 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 512041 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 512042 || || 28 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 512043 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 512044 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 512045 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 512046 || || 5 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 512047 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 512048 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 512049 || || 18 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 512050 || || 11 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 512051 || || 8 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 512052 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 512053 || || 11 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 512054 || || 31 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 512055 || || 23 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 512056 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 512057 || || 9 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 512058 || || 24 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 512059 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 512060 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 512061 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 512062 || || 5 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 512063 || || 4 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 512064 || || 13 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 512065 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 512066 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 512067 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 512068 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 512069 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 512070 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 512071 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 512072 || || 3 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 512073 || || 4 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 512074 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 512075 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 512076 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 512077 || || 23 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 512078 || || 18 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 512079 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 512080 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 512081 || || 25 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 512082 || || 27 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 512083 || || 28 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 512084 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 512085 || || 27 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 512086 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 512087 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 512088 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 512089 || || 21 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 512090 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 512091 || || 29 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 512092 || || 13 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 512093 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 512094 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 512095 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 512096 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 512097 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 512098 || || 18 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 512099 || || 3 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 512100 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

512101–512200 

|-bgcolor=#fefefe
| 512101 || || 4 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 512102 || || 22 de maig de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 512103 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 512104 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 512105 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 512106 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 512107 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 512108 || || 14 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 512109 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 512110 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 512111 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 512112 || || 16 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 512113 || || 28 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 512114 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 512115 || || 26 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 512116 || || 16 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 512117 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 512118 || || 8 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 512119 || || 20 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 512120 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 512121 || || 26 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 512122 || || 19 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 512123 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 512124 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 512125 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 512126 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 512127 || || 20 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 512128 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 512129 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 512130 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 512131 || || 22 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 512132 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 512133 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 512134 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 512135 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 512136 || || 11 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 512137 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 512138 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 512139 || || 16 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 512140 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 512141 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 512142 || || 18 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 512143 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 512144 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 512145 || || 8 d'agost de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 512146 || || 12 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 512147 || || 10 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 512148 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 512149 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 512150 || || 27 de maig de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 512151 || || 8 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 512152 || || 31 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 512153 || || 18 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 512154 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 512155 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 512156 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 512157 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 512158 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 512159 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 512160 || || 23 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 512161 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 512162 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 512163 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 512164 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 512165 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 512166 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 512167 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 512168 || || 14 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 512169 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 512170 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 512171 || || 7 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 512172 || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 512173 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 512174 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 512175 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 512176 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 512177 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 512178 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 512179 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 512180 || || 3 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 512181 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 512182 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 512183 || || 24 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 512184 || || 10 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 512185 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 512186 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 512187 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 512188 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 512189 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#fefefe
| 512190 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 512191 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 512192 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 512193 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 512194 || || 8 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 512195 || || 15 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 512196 || || 25 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 512197 || || 7 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 512198 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 512199 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 512200 || || 25 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

512201–512300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 512201 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 512202 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 512203 || || 1 d'octubre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 512204 || || 9 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 512205 || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 512206 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 512207 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 512208 || || 8 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 512209 || || 29 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 512210 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 512211 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 512212 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 512213 || || 4 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 512214 || || 13 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 512215 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 512216 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 512217 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 512218 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 512219 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 512220 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 512221 || || 2 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 512222 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 512223 || || 11 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 512224 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 512225 || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 512226 || || 21 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 512227 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 512228 || || 25 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 512229 || || 16 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 512230 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 512231 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 512232 || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 512233 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#FFC2E0
| 512234 || || 8 de novembre de 2015 || Atom Site || Space Surveillance Telescope || ATE ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 512235 || || 15 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 512236 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 512237 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 512238 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 512239 || || 3 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 512240 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 512241 || || 8 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#FFC2E0
| 512242 || || 8 de desembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 512243 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#FFC2E0
| 512244 || || 31 de desembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=245 bgcolor=#FFC2E0
| 512245 || || 2 de gener de 2016 || Catalina || CSS || ATE ||  —
|-id=246 bgcolor=#C2FFFF
| 512246 || || 18 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 512247 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#FA8072
| 512248 || || 18 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 512249 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 512250 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 512251 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#fefefe
| 512252 || || 25 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 512253 || || 22 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 512254 || || 5 de febrer de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 512255 || || 5 de febrer de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 512256 || || 9 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 512257 || || 10 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 512258 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#fefefe
| 512259 || || 28 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 512260 || || 15 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 512261 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 512262 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 512263 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 512264 || || 28 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 512265 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 512266 || || 7 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#fefefe
| 512267 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 512268 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 512269 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 512270 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#fefefe
| 512271 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 512272 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 512273 || || 15 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 512274 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 512275 || || 12 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 512276 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 512277 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 512278 || || 19 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 512279 || || 9 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 512280 || || 17 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#fefefe
| 512281 || || 15 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#C2FFFF
| 512282 || || 21 de març de 2015 || XuYi || PMO NEO || L4 ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 512283 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 512284 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 512285 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 512286 || || 19 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 512287 || || 11 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 512288 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 512289 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 512290 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 512291 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#fefefe
| 512292 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 512293 || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 512294 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 512295 || || 29 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 512296 || || 26 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 512297 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 512298 || || 17 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 512299 || || 2 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 512300 || || 12 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

512301–512400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 512301 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 512302 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 512303 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 512304 || || 1 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#fefefe
| 512305 || || 8 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 512306 || || 29 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 512307 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 512308 || || 10 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 512309 || || 28 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 512310 || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 512311 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#FA8072
| 512312 || || 22 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 512313 || || 15 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 512314 || || 5 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#fefefe
| 512315 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 512316 || || 30 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 512317 || || 7 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 512318 || || 13 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 512319 || || 2 de maig de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 512320 || || 23 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#FA8072
| 512321 || || 25 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 512322 || || 4 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 512323 || || 16 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 512324 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 512325 || || 14 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 512326 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 512327 || || 30 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 512328 || || 9 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 512329 || || 21 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 512330 || || 16 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 512331 || || 13 de juliol de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 512332 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 512333 || || 26 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 512334 || || 8 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 512335 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 512336 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 512337 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 512338 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 512339 || || 21 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 512340 || || 27 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 512341 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 512342 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#fefefe
| 512343 || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#fefefe
| 512344 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 512345 || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 512346 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 512347 || || 20 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#fefefe
| 512348 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 512349 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 512350 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 512351 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 512352 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 512353 || || 14 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 512354 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#FA8072
| 512355 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 512356 || || 29 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 512357 || || 12 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 512358 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 512359 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 512360 || || 5 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 512361 || || 19 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 512362 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 512363 || || 26 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 512364 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 512365 || || 23 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 512366 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 512367 || || 20 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 512368 || || 28 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 512369 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 512370 || || 23 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 512371 || || 25 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 512372 || || 3 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 512373 || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 512374 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 512375 || || 29 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 512376 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 512377 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 512378 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 512379 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 512380 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 512381 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 512382 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 512383 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 512384 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 512385 || || 18 de maig de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#fefefe
| 512386 || || 2 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 512387 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 512388 || || 13 d'agost de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 512389 || || 5 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 512390 || || 8 de juny de 2016 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 512391 || || 25 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 512392 || || 28 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 512393 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 512394 || || 3 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 512395 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 512396 || || 19 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 512397 || || 10 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 512398 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 512399 || || 21 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 512400 || || 14 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

512401–512500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 512401 || || 25 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 512402 || || 6 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 512403 || || 21 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 512404 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 512405 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 512406 || || 16 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 512407 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 512408 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 512409 || || 10 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 512410 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 512411 || || 7 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 512412 || || 10 de juliol de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 512413 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 512414 || || 29 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 512415 || || 8 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 512416 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 512417 || || 14 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 512418 || || 9 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 512419 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 512420 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 512421 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 512422 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 512423 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 512424 || || 20 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 512425 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 512426 || || 9 de febrer de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 512427 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 512428 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 512429 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 512430 || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 512431 || || 23 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 512432 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 512433 || || 16 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 512434 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 512435 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 512436 || || 3 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 512437 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 512438 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 512439 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 512440 || || 18 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 512441 || || 26 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 512442 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 512443 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 512444 || || 22 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 512445 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 512446 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 512447 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 512448 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 512449 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 512450 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 512451 || || 28 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 512452 || || 3 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 512453 || || 30 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 512454 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 512455 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 512456 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 512457 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 512458 || || 16 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 512459 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 512460 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 512461 || || 30 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 512462 || || 24 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 512463 || || 25 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 512464 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 512465 || || 12 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 512466 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 512467 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 512468 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 512469 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 512470 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 512471 || || 24 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 512472 || || 2 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 512473 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 512474 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 512475 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 512476 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 512477 || || 9 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 512478 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 512479 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 512480 || || 30 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 512481 || || 15 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#fefefe
| 512482 || || 15 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 512483 || || 9 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 512484 || || 5 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 512485 || || 29 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 512486 || || 14 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 512487 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 512488 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 512489 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#fefefe
| 512490 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 512491 || || 27 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 512492 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 512493 || || 12 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 512494 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 512495 || || 26 de juny de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 512496 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 512497 || || 8 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 512498 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 512499 || || 14 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 512500 || || 22 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

512501–512600 

|-bgcolor=#fefefe
| 512501 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 512502 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 512503 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 512504 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 512505 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 512506 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 512507 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 512508 || || 17 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 512509 || || 15 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 512510 || || 6 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 512511 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#fefefe
| 512512 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 512513 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 512514 || || 13 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 512515 || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 512516 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 512517 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 512518 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 512519 || || 12 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 512520 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 512521 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 512522 || || 7 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 512523 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 512524 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 512525 || || 13 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 512526 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 512527 || || 19 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 512528 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 512529 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 512530 || || 19 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 512531 || || 18 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 512532 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 512533 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 512534 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 512535 || || 22 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 512536 || || 5 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 512537 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 512538 || || 15 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 512539 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 512540 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 512541 || || 14 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 512542 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 512543 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 512544 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 512545 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 512546 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 512547 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 512548 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 512549 || || 1 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 512550 || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 512551 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 512552 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 512553 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 512554 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 512555 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 512556 || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 512557 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 512558 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 512559 || || 8 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 512560 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 512561 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 512562 || || 1 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 512563 || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 512564 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 512565 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 512566 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 512567 || || 5 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#fefefe
| 512568 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 512569 || || 18 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 512570 || || 27 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 512571 || || 1 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 512572 || || 30 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 512573 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 512574 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 512575 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 512576 || || 6 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 512577 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 512578 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 512579 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 512580 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 512581 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 512582 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 512583 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 512584 || || 31 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 512585 || || 27 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 512586 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 512587 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 512588 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 512589 || || 10 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 512590 || || 11 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 512591 || || 27 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 512592 || || 21 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 512593 || || 22 de setembre de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 512594 || || 17 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 512595 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 512596 || || 4 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 512597 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 512598 || || 17 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 512599 || || 14 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 512600 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

512601–512700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 512601 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 512602 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 512603 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 512604 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 512605 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 512606 || || 30 de novembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 512607 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 512608 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 512609 || || 6 de setembre de 2016 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 512610 || || 13 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 512611 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 512612 || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 512613 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 512614 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 512615 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 512616 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 512617 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 512618 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 512619 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 512620 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 512621 || || 3 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 512622 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 512623 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 512624 || || 26 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 512625 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 512626 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 512627 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 512628 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 512629 || || 19 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 512630 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 512631 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 512632 || || 14 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 512633 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 512634 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 512635 || || 15 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 512636 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 512637 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 512638 || || 24 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 512639 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 512640 || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 512641 || || 25 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 512642 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 512643 || || 4 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 512644 || || 21 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 512645 || || 4 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 512646 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 512647 || || 5 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 512648 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 512649 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 512650 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 512651 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 512652 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 512653 || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 512654 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 512655 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 512656 || || 21 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 512657 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 512658 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 512659 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 512660 || || 22 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 512661 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 512662 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 512663 || || 31 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 512664 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 512665 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 512666 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 512667 || || 24 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 512668 || || 23 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 512669 || || 1 de juliol de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 512670 || || 4 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 512671 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 512672 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 512673 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 512674 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 512675 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 512676 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 512677 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#fefefe
| 512678 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 512679 || || 21 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 512680 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 512681 || || 6 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 512682 || || 18 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 512683 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 512684 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 512685 || || 12 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 512686 || || 27 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 512687 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 512688 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 512689 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 512690 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 512691 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 512692 || || 10 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 512693 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 512694 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 512695 || || 10 de setembre de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 512696 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 512697 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 512698 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 512699 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 512700 || || 30 de juny de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

512701–512800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 512701 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 512702 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 512703 || || 22 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 512704 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 512705 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 512706 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 512707 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 512708 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 512709 || || 20 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 512710 || || 30 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 512711 || || 14 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 512712 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 512713 || || 23 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 512714 || || 5 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 512715 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 512716 || || 24 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 512717 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 512718 || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 512719 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 512720 || || 6 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 512721 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 512722 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 512723 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 512724 || || 14 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 512725 || || 1 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 512726 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 512727 || || 6 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 512728 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 512729 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 512730 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 512731 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 512732 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 512733 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 512734 || || 13 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 512735 || || 21 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 512736 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 512737 || || 18 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 512738 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 512739 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 512740 || || 25 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 512741 || || 26 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 512742 || || 3 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 512743 || || 8 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 512744 || || 23 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 512745 || || 15 de març de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 512746 || || 20 de novembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 512747 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 512748 || || 23 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 512749 || || 7 de novembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 512750 || || 30 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 512751 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 512752 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 512753 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 512754 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 512755 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 512756 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 512757 || || 10 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 512758 || || 25 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 512759 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 512760 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 512761 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 512762 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 512763 || || 21 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 512764 || || 21 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 512765 || || 19 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 512766 || || 1 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 512767 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 512768 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 512769 || || 10 de febrer de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 512770 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 512771 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 512772 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 512773 || || 15 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 512774 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 512775 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 512776 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 512777 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 512778 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 512779 || || 29 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 512780 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 512781 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 512782 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 512783 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 512784 || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 512785 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 512786 || || 4 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#fefefe
| 512787 || || 21 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 512788 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 512789 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 512790 || || 25 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 512791 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 512792 || || 28 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 512793 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 512794 || || 5 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 512795 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 512796 || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 512797 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 512798 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 512799 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#d6d6d6
| 512800 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

512801–512900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 512801 || || 3 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 512802 || || 18 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 512803 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 512804 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 512805 || || 11 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 512806 || || 22 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 512807 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 512808 || || 6 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 512809 || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 512810 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 512811 || || 19 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 512812 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 512813 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 512814 || || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 512815 || || 20 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 512816 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 512817 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 512818 || || 12 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 512819 || || 29 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 512820 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 512821 || || 28 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 512822 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 512823 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 512824 || || 20 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 512825 || || 28 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 512826 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 512827 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 512828 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 512829 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 512830 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 512831 || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 512832 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 512833 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 512834 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 512835 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 512836 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 512837 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 512838 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 512839 || || 3 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 512840 || || 23 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 512841 || || 9 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 512842 || || 4 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 512843 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 512844 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 512845 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 512846 || || 9 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 512847 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 512848 || || 10 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 512849 || || 1 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 512850 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 512851 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 512852 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 512853 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 512854 || || 28 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 512855 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 512856 || || 2 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 512857 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 512858 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 512859 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 512860 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 512861 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 512862 || || 17 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 512863 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 512864 || || 17 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 512865 || || 19 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 512866 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 512867 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 512868 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 512869 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 512870 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 512871 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 512872 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 512873 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 512874 || || 5 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 512875 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 512876 || || 17 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 512877 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 512878 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 512879 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 512880 || || 31 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 512881 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 512882 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 512883 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 512884 || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 512885 || || 29 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 512886 || || 28 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 512887 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 512888 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 512889 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 512890 || || 18 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 512891 || || 20 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 512892 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 512893 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 512894 || || 29 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 512895 || || 18 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 512896 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 512897 || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 512898 || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 512899 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 512900 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

512901–513000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 512901 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 512902 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 512903 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 512904 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 512905 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 512906 || || 30 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 512907 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 512908 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 512909 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 512910 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 512911 || || 18 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 512912 || || 7 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 512913 || || 8 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 512914 || || 25 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 512915 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 512916 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 512917 || || 21 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 512918 || || 30 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 512919 || || 29 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 512920 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 512921 || || 28 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 512922 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 512923 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 512924 || || 28 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 512925 || || 7 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 512926 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 512927 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 512928 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 512929 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 512930 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 512931 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 512932 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#C2FFFF
| 512933 || || 24 de març de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 512934 || || 27 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 512935 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#C2FFFF
| 512936 || || 1 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 512937 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#C2FFFF
| 512938 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=939 bgcolor=#C2FFFF
| 512939 || || 1 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 512940 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 512941 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 512942 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 512943 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#C2FFFF
| 512944 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=945 bgcolor=#C2FFFF
| 512945 || || 27 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=946 bgcolor=#C2FFFF
| 512946 || || 14 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=947 bgcolor=#C2FFFF
| 512947 || || 4 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 512948 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 512949 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#C2FFFF
| 512950 || || 28 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 512951 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 512952 || || 6 de juny de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 512953 || || 21 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 512954 || || 20 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 512955 || || 21 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#fefefe
| 512956 || || 28 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 512957 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 512958 || || 19 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 512959 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 512960 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 512961 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 512962 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 512963 || || 5 d'abril de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 512964 || || 16 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 512965 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 512966 || || 16 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 512967 || || 20 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 512968 || || 11 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 512969 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 512970 || || 5 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 512971 || || 2 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 512972 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 512973 || || 20 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 512974 || || 29 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 512975 || || 27 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 512976 || || 15 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 512977 || || 13 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 512978 || || 12 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#FA8072
| 512979 || || 29 de juliol de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 512980 || || 13 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 512981 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 512982 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 512983 || || 28 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 512984 || || 16 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 512985 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 512986 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 512987 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 512988 || || 12 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 512989 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 512990 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 512991 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 512992 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 512993 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 512994 || || 30 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 512995 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 512996 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 512997 || || 10 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 512998 || || 16 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 512999 || || 2 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 513000 || || 20 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (510001)-(515000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (510001-520000)